Cachitos, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Los cachitos de jamón (o, simplemente, «cachitos»), unos panecillos típicos de la gastronomía de Venezuela.
 Cachitos de hierro y cromo, un programa documental español de temática musical.
 Cachitos picantes, una película del director mexicano Alfonso Arau.